Томас Мустер је освојио турнир. У финалу је победио Серђија Бругеру резултатом 7-6, 6-3, 6-1.

Носиоци

 Пит Сампрас (полуфинале)
 '''Томас Мустер (победник)
 Мајкл Ченг (треће коло)
 Горан Иванишевић (четвртфинале)
 Рихард Крајичек (четврто коло)
 Томас Енквист (друго коло)
 Карлос Моја (треће коло)
 Марсело Риос (треће коло)
 Вејн Фереира (треће коло)
n/a
 Алберт Коста (треће коло)
 Андре Агаси (друго коло)
 Феликс Мантиља (друго коло)
 Тим Хенман (друго коло)
 Марк Росе (друго коло)
 Алберто Берасатеги (друго коло)
|
<li>  Јан Симеринк (друго коло)
<li>  Алекс Коређа (четврто коло)
<li>  Ричи Ренеберг (друго коло)
<li> n/a
<li>  Петр Корда (друго коло)
<li>  Џим Куријер (полуфинале)
<li>  Бохдан Улихрах (друго коло)
<li>  Марк Филипусис (четврто коло)
<li>  Јонас Бјеркман (четвртфинале)
<li>  Тод Вудбриџ (друго коло)
<li>  Арно Беч (треће коло)
<li>  Седрик Пиолин (друго коло)
<li>  Aлекс О'Брајен (друго коло)
<li>  Серђи Бругера (финалиста)
<li>  Франсиско Клавет (треће коло)
<li>  Хавијер Санчез ''(друго коло)
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1997.